

Historique 
La Lotus 18 est une monoplace de Formule 1, Formule 2 et Formule Junior développée par Lotus Cars dans l'idée d'être simple, légère, performante et polyvalente. C'est la première monoplace de Grand Prix à moteur arrière du constructeur britannique.

Un autre constructeur, Cooper Car Company, avait prouvé par la course que cette configuration permettait de meilleures performances que la configuration moteur avant/roues arrière motrices jusque-là utilisée. La configuration moteur arrière permet de réduire la surface frontale, d'abaisser le centre de gravité et d'améliorer la motricité.

Le châssis tubulaire en acier est couvert d'une carrosserie en fibre de verre à la forme assez rectangulaire et courte. Les suspensions sont indépendantes sur les quatre roues et les freins à disques en Formule 1, à tambours sur les Formule Junior.

La 18 fut utilisée en Formule 1 avec un moteur 4 cylindres Coventry Climax FPF de  développant environ , en Formule 2 avec le même type de moteur en configuration  et en Formule Junior avec un 4 cylindres Ford de  dérivé de la série et poussé à environ  par Cosworth.

Avec la 18, Team Lotus remporte ses premiers grands succès en Grand Prix avec Innes Ireland et Stirling Moss qui se classe premier à Monaco en 1960. La 18 est par la suite améliorée en utilisant des solutions techniques de la Lotus 21 qui lui succède. Ce modèle hybride est appelé Lotus 18/21.

La Lotus 18 fut un excellent succès commercial pour l'usine qui fabriqua environ 150 châssis.

Résultats complets en championnat du monde

Lien externe 

Modèle de Formule 1 Team Lotus
18
Formule 1 en 1960
Formule 1 en 1961
Formule 1 en 1962
Formule 1 en 1963